Ultimate Fighting Championship III (позже переименованный в UFC 3: The American Dream) — соревнование по смешанным единоборствам, проведенное Ultimate Fighting Championship 9 сентября 1994 года в Grady Cole Center в Шарлотте, Северная Каролина. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в США, а позже было выпущено на домашнем видео.

История турнира 
В UFC 3 использовался формат турнира из восьми человек, победитель которого получал 60 000 долларов. В турнире не было весовых категорий и ограничений по весу. Каждый матч не имел ограничения по времени или раундам; поэтому судьи не использовались. Участники могли выиграть матч только сабмишеном, выбросом полотенца, нокаутом или остановкой рефери. Это событие стало первым случаем, когда рефери получил право остановить поединок. Судьей вечера снова стал «Большой» Джон Маккарти.

Вышедший на замену боец ​​​​Стив Дженнум выиграл турнир, победив Гарольда Ховарда избиением в партере, несмотря на то, что он сражался только в финале. Дженнум заменил Кена Шемрока, который дошел до финала, но снялся из-за травмы. Это был первый турнир UFC, который не выиграл Ройс Грейси, который выиграл свой четвертьфинальный бой, но снялся, когда должен был начаться полуфинальный бой, вероятно, из-за усталости от предыдущего раунда. После того, как Дженнум выиграл UFC 3, в качестве альтернативы UFC ввёл альтернативные квалификационные бои, чтобы сбалансировать усталость и уменьшить преимущество, которое запасные игроки ранее имели при входе в турнир без участия в четвертьфинальных боях.

Результаты боёв

Турнирная сетка UFC 3 

1Кейт Хакни был вынужден отказаться от участия из-за травмы. Его заменил Феликс Митчелл.
2Угол Ройса Грейси выкинул полотенце перед боем, поэтому Гарольд Ховард сразу прошёл в финал.
3Было объявлено, что Кен Шемрок получил травму на мероприятии и не может продолжать. Стив Дженнум заменил его.

Интересные факты 
Победитель финала не принимал участия на ранних стадиях.

См. также 
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC